Die Dubai Duty Free Women’s Open 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 19. bis 24. Februar 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Amélie Mauresmo mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black / Liezel Huber mit 7:66 und 6:4 gegen Swetlana Kusnezowa / Alicia Molik.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Dubai